Konge i Danmark: Erik Klipping 1259-1286

Se også 1280 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 
 22. august - Pave Nikolaus 3. fra 1277 til sin død (født 1210/1220) Pave Martin 4. overtager året efter.

Eksterne henvisninger 

80
 
Artikler om enkelte år